У 2006. години виђено је доста наставака постојећих и почетака нових видео игара, али и некоико нових наслова попут Bully, Company of Heroes, Dead Rising, Gears of War, Just Cause, Lost Planet: Extreme Condition, Prey, Resistance: Fall of Man и Saints Row,

Догађаји

Посао

Значајна издања 

Платформа за видео игре
    3DS
    Нинтендо 3ДС
    Mac
    OS X
    WiiU
    Wii U
    Droid
    Андроид
    PS3
    PlayStation 3
    Win
    Windows
    iOS
    iOS
    PS4
    PlayStation 4
    X360
    Xbox 360
    Lin
    Линукс
    PSVita
    PlayStation Вита
    XBO
    Xbox One

Сједињене Америчке Државе 
 Базирано на бројкама NPD Group:

Најпродаваније видео игре у САД, 2006. године 

 Базирано на бројкама NPD Group преко IGN-а;:
Најпродаваније видео игре 2006. године по платформама

Јапан 
 Базирано на бројкама Enterbrain:

Најпродаваније видео игре у Јапану 2006. године

Европа 
 Базирано на бројкама Electronic Arts:
Продаја конзола за видео игре у Европи 2006. године

Најбоље оцењене видео игре

Референце 

Видео-игре 2006.